Села:
 Шендерівка — Вінницька область, Липовецький район
 Шендерівка — Вінницька область, Чернівецький район
 Шендерівка — Черкаська область, Звенигородський район